HMS Agamemnon bylo jméno použité pro vícero lodí anglického či britského Královského námořnictva:
 HMS Agamemnon (1781) – 64dělová řadová loď třetí třídy
 HMS Agamemnon (1852) – plachetní dvojpalubník, spuštěn 1852, prodán 1870
 HMS Agamemnon (1879) – bitevní loď třídy Ajax, spuštěna 1879, zničena 1903
 HMS Agamemnon (1906) – bitevní loď třídy Lord Nelson, spuštěna 1906, prodána 1927
 HMS Agamemnon (M10) – pomocná minonoska, získána 1940, vrácena 1946
 HMS Agamemnon (S124) – ponorka třídy Astute, nyní ve výstavbě